Поворо́т:

 Поворот (вращение) — движение, при котором по крайней мере одна точка плоскости (пространства) остаётся неподвижной.

Топонимы 
 Населённый пункт
 Поворот — посёлок в Селенгинском районе Бурятии.

 Остановочные пункты железной дороги
 Поворот — остановочный пункт Восточно-Сибирской железной дороги в Кабанском районе Бурятии. 
 Поворот — остановочный пункт Восточно-Сибирской железной дороги в Слюдянском районе Иркутской области.
 Поворот — остановочный пункт Южно-Уральской железной дороги в Карталинском районе Челябинской области.

Фильмы 
 «Поворот» (фильм, 1930) — фильм 1930 года, СССР, режиссёр Павел Петров-Бытов.
 «Поворот» (фильм, 1967) — фильм 1967 года, СССР, режиссёр Борис Ермолаев.
 «Поворот» (фильм, 1978) — фильм 1978 года, СССР, режиссёр Вадим Абдрашитов.
 «Поворот» (фильм, 1992) — фильм 1992 года, США, короткометражный.
 «Поворот» (фильм, 1997) («Разворот», ) — фильм 1997 года, США, режиссёр Оливер Стоун.
 «Поворот» — драматический телесериал 2014 года.

Другое 
 «Поворот» (песня) — песня группы «Машина времени», написанная в 1979 году.

См. также 
 Поворот не туда (фильм)
 Опасный поворот (фильм)
 Крутой поворот (фильм)
 Поворот винта (фильм)
 Поворот на Трансильванию (фильм)
 Поворот винта (новелла)
 Разворот
 Поворот сюжета